Die Tilia Slovenia Open 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. Juli 2014 in Portorož stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 7. Juli 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 27 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Tom Kočevar-Dešman
 Filip Veger
 Erik Crepaldi
 Jewgeni Karlowski

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Nikola Mektić

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 172 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 137 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 125 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Piran